Emlen bezeichnet

einen Familiennamen:

 John Thompson Emlen (1908–1997), US-amerikanischer Biologe

einen Vornamen:

 Emlen Tunnell (1925–1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler

siehe auch

 Emlen Peaks